Pentamerismus är ett släkte av spindeldjur. Pentamerismus ingår i familjen Tenuipalpidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Pentamerismus